Natal – imię 
 Natal – stolica brazylijskiego stanu Rio Grande do Norte
 Natal – dawna prowincja Republiki Południowej Afryki
 Natal – dawne państwo w Południowej Afryce
 Natal – dawna kolonia brytyjska w Południowej Afryce
 KwaZulu-Natal – prowincja Republiki Południowej Afryki